Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2006 года прошёл в Лозерте с 19 по 27 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Оскар Лоньон

 — Арно Кордье? 

 — Лоран Нико?

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2006 году
2006 год в шашках
Спорт в Лозерте
Август 2006 года